Les mots ovatus, ovata et ovatum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « en forme d'œuf, ovale ».

En taxonomie, les mots ovatus, ovata et ovatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : ovatus, ovata, ovatum.

Notes et références 

Épithète spécifique